O Club Social y Deportivo Carchá é um clube de futebol guatemalteco fundado em 1962 com sede em San Pedro Carchá. A equipe compete no Campeonato Guatemalteco de Futebol.

Ligações externas 
 Sítio oficial 
 

 
Clubes de futebol fundados em 1962
Fundações na Guatemala em 1962